Nya Kaledoniens fotbollslandslag kan avse
Nya Kaledoniens herrlandslag i fotboll
Nya Kaledoniens damlandslag i fotboll